Afrasiyab, llegendari rei turc
 Afrasiyab o Afrasiab, ruïnes prop de Samarcanda, d'una antiga ciutat fortificada, probablement la vella Maracanda.
 Al-Afrasiyab, dinastia de Bàssora
 Afrasiyab, fundador de la dinastia Al-Afrasiyab
 Al-Afrasiyab, nom de la dinastia dels karakhànides
 Afrasiyàbides, dinastia del Mazanderan
 Afrasiyab ben Kiya Djalawi, epònim de la dinastia Afrasiyàbida